Махри:

  — этнос, проживающий на юге Аравийского полуострова;
 махри — язык народа махри.